La Supercupa României 2016 è stata la 18ª edizione della Supercoppa rumena

La partita si è disputata a Cluj-Napoca allo Stadio Constantin Rădulescu tra Astra Giurgiu, vincitore del campionato e CFR Cluj, vincitore della coppa nazionale.

A conquistare il trofeo è stato l'Astra Giurgiu per 1-0. Per la squadra di Giurgiu è il secondo titolo.

Tabellino

Formazioni

Voci correlate 
 Liga I 2015-2016
 Cupa României 2015-2016

Calcio nel 2016
Supercupa României
Competizioni sportive a Cluj-Napoca